L'équipe de l'année de UEFA est une distinction décernée par l'UEFA depuis 2001 à onze joueurs et un entraîneur de football sur la base de leurs performances globales en club au cours de l'année. Elle est établie grâce à un sondage ouvert aux visiteurs du site internet de l'organisation. 

Pendant le sondage de 2007, le site officiel de l'UEFA a offert à ses utilisateurs la possibilité de faire un don au Comité international de la Croix-Rouge pour soutenir les victimes des mines terrestres en Afghanistan.

Processus de sélection 
Le site de l'UEFA établit une liste de soixante joueurs et entraîneurs qui ont obtenu de bons résultats en club pendant l'année. Les utilisateurs peuvent alors aller sur le site et élire une équipe de onze joueurs (dont un gardien, quatre défenseurs, quatre milieux de terrain et deux attaquants) et un entraîneur. 

Une fois les votes terminés, ils sont comptabilisés et l'équipe finale est annoncée sur le site de l'UEFA.

Palmarès masculin

Équipe de l'année 2001 

Entraîneur :  Gérard Houllier  Liverpool FC

Les joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier.

Équipe de l'année 2002 

{| class="wikitable"
| colspan="2"| Gardien
|-
|| Rüştü Reçber||  Fenerbahçe SK
|-
| colspan="2"| Défenseurs 
|-
|| Carles Puyol|| FC Barcelone
|-
|| Alessandro Nesta|| Milan AC &  SS Lazio 
|-
|| Christian Chivu|| Ajax Amsterdam
|-
|| Roberto Carlos|| Real Madrid
|-
| colspan="2"| Milieux 
|-
|| Clarence Seedorf|| Milan AC &  Inter Milan|-
|| Michael Ballack || Bayern Munich &  Bayer Leverkusen|-
|| Zinédine Zidane|| Real Madrid|-
|| Damien Duff|| Blackburn Rovers|-
| colspan="2"| Attaquants 
|-
|| Thierry Henry|| Arsenal FC|-
|| Ronaldo|| Real Madrid &  Inter Milan  
|}
Entraîneur :  Şenol Güneş Les joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier. Équipe de l'année 2003 

Entraîneur :  José Mourinho  FC Porto  Équipe de l'année 2004 

Entraîneur :  José Mourinho  FC PortoLes joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier. Équipe de l'année 2005 

Entraîneur :  José Mourinho  Chelsea FC  Équipe de l'année 2006 

Entraîneur :  Frank Rijkaard  FC Barcelone Les joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier. Équipe de l'année 2007 

Entraîneur :  Alex Ferguson  Manchester United Les joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier. Équipe de l'année 2008 

Entraîneur :  Alex Ferguson  Manchester United  Équipe de l'année 2009 

Entraîneur :  Pep Guardiola  FC Barcelone Équipe de l'année 2010 

Entraîneur :  José Mourinho  Real MadridLes joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier. Équipe de l'année 2011 

Entraîneur :  Pep Guardiola  FC Barcelone Équipe de l'année 2012 

Formation: 4-4-2

Entraîneur :  Vicente del Bosque Les joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier. Équipe de l'année 2013 

Formation: 4-4-2

Entraîneur :  Jupp Heynckes  Bayern MunichLes joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier. Équipe de l'année 2014 

Formation: 4-3-3

Entraîneur :  Joachim Löw Les joueurs ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui ils ont terminé l'année placée en premier. Équipe de l'année 2015 

Formation: 4-3-3

Entraîneur :  Luis Enrique  FC Barcelone Équipe de l'année 2016 

Formation: 4-3-3

Entraineur :
 Zinedine Zidane  Real Madrid

 Équipe de l'année 2017 

Formation: 4-4-2

Entraineur :

 Équipe de l'année 2018 

Formation: 4-3-3

 Équipe de l'année 2019 

 Équipe de l'année 2020 

Formation: 4-2-3-1

 Records d'apparition 
 Joueurs 

* Certains joueurs ont été nommés pour une année au cours de laquelle ils ont joué dans deux clubs différents.2 apparitions : Paolo Maldini, Cafu, Roberto Carlos, David Beckham, Clarence Seedorf, Cesc Fàbregas, Andriy Chevtchenko, Samuel Eto'o, Mesut Özil, Franck Ribéry, Gareth Bale, Arjen Robben, Toni Kroos, Luka Modrić, Eden Hazard, Robert Lewandowski, Neymar

 Entraîneurs 

1 apparition : Gérard Houllier, Şenol Güneş, Frank Rijkaard, Vicente del Bosque

 Clubs représentés 
Ce classement n'inclut pas les apparitions des entraîneurs.

1 apparition : Deportivo Alavés, Fenerbahçe SK, SS Lazio, Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, Blackburn Rovers, Séville FC, Olympique lyonnais, Red Bull Salzbourg, RB Leipzig.

 Équipe Ultime de l'UEFA 
En novembre 2019, l'UEFA a publié son Équipe Ultime de l'année, composé de dix-huit joueurs (onze titulaires et sept remplaçants) reprenant la plupart des apparitions dans l'équipe UEFA de l'année, depuis sa création en 2001. Formation: 4-3-3

 Palmarès féminin 

 Équipe de l'année 2020 
Formation: 4-2-3-1

Entraineur : Les joueuses ayant joué pour deux équipes durant l'année ont l'équipe avec qui elles ont terminé l'année placée en premier.''

Records d'apparition

Clubs représentés 
Ce classement n'inclut pas les apparitions des entraîneur(es).

Voir aussi 
 Prix UEFA du joueur de l'année
 Prix UEFA de la joueuse de l'année
 UEFA Club Football Awards
 FIFA FIFPro World11

Références

Liens externes 
  Équipe de l'année UEFA 2007

Palmarès de l'UEFA